Le tournoi de qualification du simple dames des Internationaux de France 2021 se déroule du 21 au .

16 des 128 joueuses engagées se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Une joueuse issue des qualifications reçoit les points de son dernier tour dans le tableau principal plus 40 points WTA supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série

Qualifiées 

 Anna Karolína Schmiedlová
 Hailey Baptiste
 Aleksandra Krunić
 Ana Konjuh
 Ekaterine Gorgodze
 Liang En-shuo
 Varvara Lepchenko
 Lara Arruabarrena
 Wang Xiyu
 Storm Sanders
 María Camila Osorio Serrano
 Greet Minnen
 Anhelina Kalinina
 Irina Maria Bara
 Katarina Zavatska
 Stefanie Vögele

Repêchés 
Les joueuses suivantes (« lucky losers ») sont repêchées pour pallier les forfaits de Jil Teichmann et Alison Riske :

  Elisabetta Cocciaretto
  Olga Govortsova

Tableaux

Première qualifiée

Deuxième qualifié

Troisième qualifié

Quatrième qualifié

Cinquième qualifié

Sixième qualifié

Septième qualifié

Huitième qualifié

Neuvième qualifié

Dixième qualifié

Onzième qualifié

Douzième qualifié

Treizième qualifié

Quatorzième qualifié

Quinzième qualifié

Seixième qualifié

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple dames des Internationaux de France 2021
 Tournoi de qualification du simple messieurs

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2021
Tennis féminin en 2021
Internationaux de France de tennis 2021